Кубок Дэвиса 2005 — это 94-й розыгрыш трофея, главного соревнования между национальными командами в мужском теннисе. 16 команд составили Мировую группу и 114 — различные региональные.

Сборная Хорватии завоевала свой дебютный титул победительницы в истории. В финалев Братиславе они обыграли сборную Словакии, которая впервые выступила в решающем матче турнира.

Мировая группа

Турнирная сетка 

Проигравшие в первом раунде сборные играют матчи Плей-офф с командами  победителями Региональных зон за право выступить в следующем сезоне в Мировой Группе.

Плей-офф Мировой Группы 

23-25 сентября состоялись игры за право участия в мировой группе следующего сезона. В них сошлись восемь команд, проигравших в первом раунде мировой группы, и восемь команд-победителей финальных раундов региональных групп.

 ,  , , , ,  и  вернули место в Мировой группе в 2006 году. 
  завоевала место в Мировой группе на 2006 год.
 , , , , ,  и  возвращаются в первую группы зоны.
  вылетает в первую группы зоны.

Региональные зоны

Зона Америка

Группа 1 
Участвующие команды
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
 
 
 
  — вылетает в Группу 2

Группа 2 
Участвующие команды
  — поднимается в Группу 1
 
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 3
  — вылетает в Группу 3

Группа 3 
Участвующие команды
  — поднимается в Группу 2
  — поднимается в Группу 2
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 4
  — вылетает в Группу 4

Группа 4 
Участвующие команды
  — поднимается в Группу 3
  — поднимается в Группу 3
 
 
  Американские Виргинские острова

Зона Азия/Океания

Группа 1 
Участвующие команды
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
 
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 2

Группа 2 
Участвующие команды
  — пробилась в Группу 1
 
 
 
 
  Тихоокеанское сообщество
  — вылетает в Группу 3
  — вылетает в Группу 3

Группа 3 
Участвующие команды
  — пробилась в Группу 2
  — пробилась в Группу 2
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 4
  — вылетает в Группу 4

Группа 4 
Участвующие команды
  — пробилась в Группу 3
  — пробилась в Группу 3

Зона Европа/Африка

Группа 1 
Участвующие команды
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
  — пробилась в плей-офф Мировой группы
  — пробилась в плей-офф Мировой группы

 

  — вылетает в Группу 2
  — вылетает в Группу 2

Группа 2 
Участвующие команды
  — пробилась в Группу 1
  — пробилась в Группу 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 3
  — вылетает в Группу 3
  — вылетает в Группу 3
  — вылетает в Группу 3

Группа 3

Подгруппа 1 
Участвующие команды
  — пробилась в Группу 2
  — пробилась в Группу 2
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 4
  — вылетает в Группу 4

Подгруппа 2 
Участвующие команды
  — пробилась в Группу 2
  — пробилась в Группу 2
 
 
 
 
  — вылетает в Группу 4
  — вылетает в Группу 4

Группа 4 
Участвующие команды
  — пробилась в Группу 3 
  — пробилась в Группу 3
  — пробилась в Группу 3
  — пробилась в Группу 3

См. также 
 Кубок Федерации 2005

Ссылки 
 Официальный сайт 

2005